Косичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Косичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Косичи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Косичи — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Косичи — село в Суражском районе Брянской области.